peut désigner :

 , un jeu vidéo de 1984 ;
 , un jeu vidéo de 2004 ;
  Sabrewulf, un personnage du jeu .